Зазу — поширене власне ім'я серед народів Кавказу, чеченців, євреїв, грузин.

Люди 
 Гектор Зазу () (1948—2008) — французький композитор

Інше 
 Зазу () — модна течія Франції серед молоді 1940-х років.
 Зазу — Птах-носоріг Зазу з фільму «Король лев»

Примітки